Breien kann für folgendes stehen: 

als Familienname folgender Personen:

 Anja Breien (* 1940), norwegische Filmregisseurin
 Bård Breien (* 1971), norwegischer Regisseur und Drehbuchautor

Geographische Objekte:
 Breien (Südtirol), Ortschaft in Südtirol
 Breien (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Brein
 Brian